Die Fuzion 100 Southsea Trophy 2018 war ein Tennisturnier für Damen im Seebad, Southsea bei Portsmouth. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 26. bis 29. Juni 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Portsmouth